Kirchspielslandgemeinde Eddelak ist der Name folgender Verwaltungsbezirke:

 Kirchspielslandgemeinde Eddelak (bis 1934), Gemeinde im Kreis Süderdithmarschen, Provinz Schleswig-Holstein, Preußen
 Amt Kirchspielslandgemeinde Eddelak-Sankt Michaelisdonn, Amt im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein